Lac Sirois peut se référer à:

Hydronymes

Lac Sirois, un plan d'eau de Lac-au-Brochet, MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec.
Petit lac Sirois, un plan d'eau de Rivière-Saint-Jean (Minganie), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec.
Lac Sirois, un plan d'eau de Lac-Ministuk, MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Lac Sirois, un plan d'eau de Les Bergeronnes,  MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec.
Petit lac Sirois, un plan d'eau de Lac-Jacques-Cartier, MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, au Québec.
Lac Sirois, un plan d'eau de Lac-Jacques-Cartier, MRC La Côte-de-Beaupré, Capitale-Nationale, au Québec.
Lac Sirois, un plan d'eau de Saint-Narcisse-de-Rimouski, MRC Rimouski-Neigette, Bas-Saint-Laurent, au Québec.
Lac Sirois, un plan d'eau de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Québec.
Lac Sirois, un plan d'eau de Senneterre (ville), MRC La Vallée-de-l'Or, Abitibi-Témiscamingue, au Québec.
Lac Sirois, un plan d'eau de Saint-Roch-de-Mékinac, MRC Mékinac, Mauricie, au Québec.
Lac Sirois, un plan d'eau de Lac-au-Brochet, MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec.
Lac Sirois, un plan d'eau de Forestville, MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec.
Lac Sirois, un plan d'eau de Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Québec.
Petit lac Sirois, un plan d'eau de Les Bergeronnes,  MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec.
Lac Sirois, un plan d'eau de Lac-Ashuapmushuan, MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec.
Lac Sirois, un plan d'eau de Rivière-Saint-Jean (Minganie), MRC La Côte-de-Gaspé, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, au Québec.
Lac Sirois, un plan d'eau de Lac-au-Brochet, MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec.
Lac Sirois, un plan d'eau de Colombier, MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, au Québec.
Lac Sirois, un plan d'eau de Lac-Jérôme, MRC Minganie, Côte-Nord, au Québec.
Lac Sirois, un plan d'eau de Saint-Cléophas, MRC La Matapédia, Bas-Saint-Laurent, au Québec.
Lac Sirois (Saint-Raymond), un plan d'eau de Saint-Raymond, MRC Portneuf, Capitale-Nationale, au Québec.
Décharge du Lac Sirois, un cours d'eau de Saint-Cléophas, MRC La Matapédia, Bas-Saint-Laurent, au Québec.
Lac Sirois (Sirois Lake), un plan d'eau de Terre-Neuve-et-Labrador.